Psychiker (von altgriechisch ψυχικός (psychikos), spätgriechisch ‚zur Seele, zum Leben gehörig‘) steht für:
 Psychiker (Antike), Begriff in der Lehre der Gnosis 
 Psychiker (Psychiatrie), eine Anschauungsrichtung in der Psychiatrie ab dem frühen 19. Jahrhundert